Kevin Andrews peut désigner :

 Kevin Andrews, homme d'affaires et inventeur américain ;
 Kevin Andrews (1924-1989), écrivain et archéologue américain ;
 Kevin Andrews (1955-), homme politique australien.